Manganelli est un patronyme porté notamment par :

 Gianni Manganelli (1942-2016), réalisateur et scénariste italien ;
 Giorgio Manganelli (1922-1990), écrivain, traducteur, journaliste et critique littéraire italien ;
 Roger Manganelli, bassiste du groupe Less Than Jake.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien